O2 World – ex nome dell'impianto sportivo Mercedes-Benz Arena di Berlino
 O2 World – ex nome dell'impianto sportivo Barclaycard Arena di Amburgo